Plátanos puede hacer referencia a:

 accidentes geográficos:
 el cabo Plátanos, accidente geográfico de Grecia;

 hidrografía:
 el arroyo de Los Plátanos, curso de agua de República Dominicana;

 islas:
 isla Plátanos, isla del Perú;

 localidades y divisiones administrativas:
 Plátanos, localidad de la Argentina;
 Plátanos, localidad del nomo de Heraclión, Creta, Grecia;
 Plátanos, localidad del nomo de Lasithi, Creta, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Réthimno, Creta, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Etolia, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Élide, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Acaya, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Arcadia, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Laconia, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de La Canea, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Larisa, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Emacia, Grecia;
 Plátanos en el nomo de Euritania, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Mesenia, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Trikala, Grecia;
 Plátanos, localidad en el nomo de Magnesia, Grecia;
 Plátanos, localidad del estado de Chiapas, México;
 Plátanos, localidad del estado de Durango, México;
 Plátanos, localidad del Perú;
 Plátanos, localidad de Venezuela;

 parques:
 el Parque Nacional del Río Plátano, área protegida de Honduras.
Botánica
 el nombre común de la planta '''''Sedum album